Ehrgott Bernhard Bendl (1668-1738), sculpteur allemand
 Jan Bendl, sculpteur du  travaillant surtout à Prague
 Karel Bendl (1838-1897), compositeur tchèque
 Petr Bendl (né en 1966), un homme politique tchèque
Patronyme austro-bavarois
Patronyme tchèque